Senator Schröder steht für:

 Senator Schröder (Schiff, 1908), ein Fischereischiff
 Senator Schröder (Schiff, 1919), ein Fischereischiff